Nipponaphis  — род тлей из подсемейства . Около 15 видов. Южная и Восточная Азия.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,0—5,9 мм.
Ассоциированы с растениями Distylium, Fagaceae, Lauraceae, Moraceae
.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых